Twierdza Beaufort – powieść Rona Leszema
 Twierdza Beaufort – izraelski film, ekranizacja powieści
 Beaufort – zamek w Libanie

Zobacz też 
 Beaufort